Charles Simons – calciatore belga
 Charles-Mathias Simons – politico lussemburghese